Sissy
 Sissy (genre)